Демьяновский сельсовет

Вологодская область 

 Демьяновский сельсовет Бабушкинского района
 Демьяновский сельсовет Грязовецкого района (упразднён в 2004 году)

Тамбовская область 

 Демьяновский сельсовет Жердевского района

Ярославская область 

 Демьяновский сельсовет Борисоглебского района